Der Skilanglauf-Weltcup 1978/79 war eine von der FIS organisierte Wettkampfserie. Der Weltcup begann im Dezember 1978 im Skigebiet Telemark und endete am 17. März 1979 in Štrbské Pleso und wurde inoffiziell ausgetragen. Weltcuppunkte erhielten die Athleten auf den Plätzen 1 bis 20 (Platz 1 = 26 Punkte, Platz 2 = 22 Punkte, Platz 3 = 19 Punkte, Platz 4 bis Platz 20 absteigend 17 Punkte bis 1 Punkt). Für die Einzelwertung wurden die besten fünf Platzierungen für die Gesamtwertung gewertet, es ergaben sich vier Streichresultate. Die Gesamtwertung der Männer gewann Oddvar Brå, bei den Frauen wurde Galina Kulakowa, die vier der neun Rennen gewann, Erste in der Gesamtwertung.

Männer

Podestplätze Männer

Weltcupstände Männer

Frauen

Podestplätze Frauen

Weltcupstände Frauen

Weblinks 
 Skijahr 1979 auf czech-ski.com

Einzelnachweise 

1978 79
Wintersport-Weltcup 1978/79